Сезон 2015/2016 годов для клуба «Терек» (Грозный) был восьмым подряд, который клуб провёл в Российской премьер-лиге, заняв по его итогам 7-е место. В Кубке России в четвертьфинале проиграл команде «Краснодар».

Состав

Окончание аренды

Трансферы

Лето 

Пришли:

Ушли:

Зима 

Пришли:

Ушли:

Товарищеские матчи

Соревнования

Премьер-лига

Результаты по турам

Матчи

Итоговая таблица

Кубок России

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Игроки, ушедшие из клуба в аренду:
|-
|colspan="14"|Игроки, покинувшие клуб:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»